Centrální provincie může být:
 Centrální provincie (Keňa) – provincie v Keni
 Centrální provincie (Maledivy) – bývalá provincie na Maledivách
 Centrální provincie (Papua Nová Guinea) – provincie v Papui Nové Guineji
 Centrální provincie (Šalomounovy ostrovy) – provincie na Šalomounových ostrovech
 Centrální provincie (Zambie) – provincie v Zambii
 Střední provincie (Srí Lanka) – provincie na Srí Lance